Spaniens Grand Prix 2014 (officielle navn: Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2014) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 11. maj 2014 på Circuit de Catalunya i Montmeló, Spanien. Det var den femte runde i Formel 1-sæsonen 2014, det 56. Spaniens Grand Prix og den 24. gang at løbet bliver holdt på Circuit de Catalunya. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, som tog sin fjerde sejr i træk. Hans teamkollega Nico Rosberg tog andenpladsen, mens tredjepladsen blev taget af Red Bulls Daniel Ricciardo.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Sebastian Vettel fik en gridstraf på fem placeringer for at have foretaget en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse efter kvalifikationen.
  - Jean-Éric Vergne fik en gridstraf på ti placeringer fordi han mistede et hjul under anden træningsomgang, og det blev anset at bilen blev sluppet ud fra pit i en usikker tilstand.
  - Pastor Maldonado formåede ikke at sætte en tid som var indenfor 107% af den hurtigste tid i Q1. Han fik senere tilladelse af løbsledelsen til at starte alligevel.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
Spaniens Grand Prix